(1676–1732), astronome suédois.
Conrad Quensel (1767–1806), naturaliste suédois.